Apollonie ou Apollonia (en grec ancien ) est le nom de plusieurs villes grecques où se trouvaient des temples et des oracles d'Apollon. 

Les principales sont : 
 Apollonia d'Illyrie, près de l'embouchure de l'Aoos (Philippe V y fut battu par le préteur Laevinus en -214).
 Apollonie de Mygdonie, en Macédoine, à l'est de Thessalonique.
 Apollonie du Pont, en Thrace, à l'entrée du golfe formé par le Pont-Euxin. On la nomma plus tard « Sozopolis », d'où son nom moderne de Sozopol.
 Apollonie de Cyrène dans la Cyrénaïque, aujourd’hui Marza-Souza, sur la mer, à quelques kilomètres au nord de Cyrène, à laquelle elle servait de port.
 Apollonie ou Eleftherna, dans l’île de Crète. 
 Apollonie de Mysie (Apollonia ad Rhyndacum) en Mysie, sur le lac Apolloniates (Ulubat) près de la ville de Bursa (Turquie). 
 Apollonie de Palestine, près de Césarée, sur la mer. On croit que c'est aujourd’hui Sozousa.
 Apollonie de Phrygie, en Phrygie dans l'actuelle Turquie qui fut nommée également  Margion et  Theodosiana.
 Apollonie de Pisidie, à l'ouest d'Antioche de Pisidie. J. Arundel y trouva en 1833 une traduction grecque des Res gestae d'Auguste.
 Apollonie de Sicile.
 Apollonie de Syrie.
 Apollonie de Troade en Asie Mineure.
 Apollonie de Lycie en Asie Mineure, aujourd’hui Kekova.

Notes et références

Voir aussi

Sources 
 

ro:Apollonia